

Жі — муніципалітет у департаменті Верхня Сона
 Жі — муніципалітет у департаменті Мерт і Мозель

 Жі-ан-Солонь — муніципалітет у департаменті Луар і Шер
 Жі-л'Евек — муніципалітет у департаменті Йонна
 Жі-ле-Нонен — муніципалітет у департаменті Луаре

Жі — громада в кантоні Женева